Влади́мир Ка́рпов:
 
 Карпов, Владимир Ананьевич (1873—1942) — генерал-майор РИА, участник Гражданской войны в России.
 Карпов, Владимир Борисович (1912—1977) — советский белорусский писатель и критик.
 Карпов, Владимир Васильевич (1922—2010) — писатель и общественный деятель, Герой Советского Союза.
 Карпов, Владимир Иванович (род. 1986) — российский хоккеист.
 Карпов, Владимир Львович (1907—1986) — советский химик-технолог.
 Карпов, Владимир Михайлович (1896—1925) — русский революционер.
 Карпов, Владимир Николаевич (1946—2007) — сотрудник СВР, писатель.
 Карпов, Владимир Порфирьевич (1870—1943) — гистолог, эмбриолог, цитолог.
 Карпов, Владимир Фёдорович (1911—1987) — советский хозяйственный и общественный деятель, Герой Социалистического Труда.